Metylacja (chemia) – metylowanie związków organicznych
 Metylacja (biochemia) – reakcja przeniesienia grupy metylowej z metioniny
 Metylacja DNA – dodawanie grup metylowych do nukleotydów

ja:メチル化反応